Пол Міллер ():
 Пол Міллер (нар. 1959) — англійський футболіст, захисник «Тоттенгем Готспур», володар Кубка УЄФА.
 Пол Міллер (нар. 1960) — канадський актор.
 Пол Міллер (нар. 1968) — англійський футболіст, нападник.

Див. також 
 Міллер